YLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Langara (Columbia Britannica) (Canada)